

Стара Руда — село в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Руда — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства